Druckzentrum steht für:
 SV-Druckzentrum, München
 Druckzentrum Mombach, Mainz / Druckzentrum Rhein Main (DRM), Rüsselsheim, siehe Verlagsgruppe Rhein Main#Druckzentren